Альди:
 Альди — сеть магазинов сниженных цен.
 Альди, Пьетро — итальянский художник.